O mesmo que horta, um pequeno espaço de terreno onde se cultivam plantas de jardim, legumes e hortaliças.

 Lugares do Brasil
 Horto (Goiânia). Também conhecido como Jardim Zoológico de Goiânia
 Horto (Belo Horizonte), bairro em Minas Gerais
 Horto (Ipatinga), bairro em Minas Gerais
 Apelido para o Estádio Raimundo Sampaio (Estádio Independência), em Minas Gerais
 Estátua do Padre Cícero na colina do Horto em Juazeiro do Norte. 

 Diversos
 Horto (Auta de Souza), livro de Auta de Souza
 Couve-galega, outro nome dado em Portugal a esta variedade de couve

Ver também